Test – prova per verificare se una condizione è vera
 Test - Gioco per conoscersi –  programma televisivo agli anni ottanta di Rai 1
 Test – wrestler canadese
 Test – fiume dell'Hampshire (Regno Unito)

Pagine correlate 
 The Test

Altri progetti